PJB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Payson (Arizona) (Stati Uniti)